Ленд () може значити:

 Едвін Ленд (1909 — 1991) — американський вчений.
 Гарольд Ленд (1928 — 2001) — американський саксофоніст.
 Майкл Ленд (* 1961) — американський композитор комп'ютерних ігор.

 Ленд (Каліфорнія) — колишнє селище.
 Ленд Ґрейшер — льодовик в Антарктиці.
 Ленд (Пінцгау) — комуна в Австрії.

Див. також 
 Land
 Лендлорд
 Ленд Ровер

Англійські прізвища